Selfoss – città islandese
Selfoss – cascata islandese